Андре́й Петро́вич Ста́ростин () — советский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1940). Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937).

Биография

Детство 
Родился в семье потомственных охотников-егерей. Старшее поколение Старостиных (а также родственных линий Зуевых и Лихачёвых) — выходцы Псковской губернии. Многие годы занимались охотой, выращивали специальных охотничьих собак (пойнтер, сеттер-гордон, лаверак), многие из которых становились чемпионами на Всероссийских полевых испытаниях охотничьих собак. Крёстным отцом Старостина был текстильный фабрикант Алексей Назарович Грибов, который охотился с его отцом и дядей.

В детстве Старостин был всесторонне спортивно развит, любил лыжи, лёгкую атлетику, бокс, теннис и настольный теннис. Наибольший интерес вызвали футбол, хоккей и конный спорт.

В 1920 году отец умер от сыпного тифа, после чего Андрей Старостин вернулся в Москву и поступил на работу помощником слесаря в Центральных ремонтных мастерских МОЗО, занимавшейся ремонтом тракторов и сборкой сельскохозяйственных орудий труда. После работы вместе с братьями Николаем и Александром, ходил играть в футбол на Девичье Поле в детскую футбольную секцию РГО. Также с братьями играл в театральной секции при Боткинской больнице.

Карьера игрока 
Начал играть в 1922 году в Москве в клубной команде МКС.

Выступал за московские клубы «Красная Пресня» (1923—1925), «Пищевики» (1926—1930), «Промкооперация» (1931, 1934), «Дукат» (1932—1933), «Спартак» (1935—1942, капитан команды в 1937—1940).

Чемпион РСФСР 1931 г. Чемпион СССР 1935 (5 игр, 1 гол), 1936 (осень), 1938, 1939 гг. 2-й призёр чемпионата СССР 1937, 3-й призёр — 1936 (в), 1940. В чемпионатах СССР — 93 матча, 4 гола.

Обладатель Кубка СССР 1938, 1939 г. г.

В «33-х» (журнал «ФиС»)— № 3 (1930), в списках 33 — № 1 (1933) и 55 лучших футболистов СССР — № 1 (1938).

Выступал за сборную Москвы — 1933-40, РСФСР — 1931-34. За сборную СССР сыграл 10 неофициальных матчей в 1932-35 годах, все против сборной Турции.

Снялся в роли самого себя в фильме «Подкидыш».

Участник матчей с зарубежными профессиональными футбольными командами — «Жиденице» (Брно, Чехословакия) в 1934 году, сборной Праги в 1935 году, «Расингом» (Париж, Франция) 1 января 1936 года, командами Болгарии в 1940 году.

Отличался тонким тактическим чутьём, смелостью в единоборствах. Хорошо играл головой, обладал сильным ударом с правой ноги.

Хорошо играл в хоккей с мячом полузащитником. В сборной Москвы — 1929-35. 2-й призёр чемпионата СССР 1935. Чемпион РСФСР 1932, 1934. Чемпион Москвы 1927, 1928.

Репрессирован в 1942 году и отправлен в Норильлаг.

Вошёл в символическую сборную СССР за 50 лет (1967).

Награждён орденами Знак Почёта (22.07.1937), Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1985).

Автор книг «Большой футбол» (М., 1957, 1959, 1964), «Повесть о футболе» (М., 1973), «Встречи на футбольной орбите» (М., 1978, 1980), «Флагман футбола» (М., 1988).

Скончался 24 октября 1987 года, похоронен на  (7 уч.), рядом с братом. На том же кладбище были похоронены и остальные братья.

Карьера функционера и тренера 
 Старший тренер команды «Динамо» Норильск (1944—1953).
 Начальник сборной СССР (1960—1964, 1968—1970).
 Ответственный секретарь Федерации футбола СССР (1959—1961).
 Заместитель председателя Федерации футбола СССР (1961—1964).
 Заведующий отделом футбола Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов (1964—1967).
 Заведующий отделом спортигр ЦС «Спартак» (1969—1987).
 Председатель тренерского совета Федерации футбола СССР (1967—1987).
 Председатель Федерации футбола Москвы (1971—1987).

Цитаты об Андрее Старостине 
Лев Иванович Филатов, 1991 год:
За несколько десятилетий, прошедших после того, как играл Андрей, я не видел равного ему капитана. Возможно, были капитаны, которые незаметно подсказывали, одобряли или одергивали товарищей. Андрей капитанствовал на глазах у трибун. Выразительная, прямо-таки театральная жестикуляция, выговор, похвала, обращение к судье, распоряжение, как ставить «стенку», назначение бьющего штрафной или пенальти — все шло от него, и публика в заковыристые моменты искала его глазами, желая узнать, что же произошло, что предпримет, как поведет себя капитан. И тут у книжных подростков, какими были мои одноклассники и я в том числе, легко разыгрывалась фантазия: Колумб, Магеллан, Грант, Немо, Гаттерас…

Виктор Иванович Дубинин, динамовец, игрок и тренер, вспоминал однажды:
«Динамо» — «Спартак» в чемпионате 1939 года. Игра идет к концу с перевесом «Динамо» 1:0. И надо же было Михаилу Якушину, в ответ на один из последних отчаянных зычных, на весь стадион, призывов Андрея Старостина в сторону нападения: «Володя! Играть будете?!», глядя на Андрея, усмехаясь и потирая руки, сказать: «Кажется, готовы!». Внезапно произошла яростная вспышка. Андрей рявкнул: «Да я вас один обыграю», и, перехватив мяч, ринулся к воротам «Динамо», увлекая за собой всю свою команду. Сам гола не забил, но пенальти заработал и положение спас.

Евгений Евтушенко, 2009 год:
Колоссальное впечатление производили Старостины, особенно Андрей Петрович. Прекрасно знал литературу. Это был человек, полный достоинства. Необычайно красивый.

Вагиз Хидиятуллин, 2009 год:
— У Бескова такой советчик был? — И тоже — лишь один, Андрей Петрович Старостин. С ним Бесков обожал разговаривать. С Николаем Петровичем подолгу беседовать ему было сложнее, тот вообще не употреблял, только чай с баранками. А с Андреем Петровичем засиживались до утра. Бывало, выходил Старостин под утро на крыльцо: «Костя! Всякая компания расходится для того, чтоб собраться вновь». До сих пор вспоминаю его размеренную походку, руку в кармане брюк, острословие…

Братья 
 Николай Старостин (1902—1996)
 Александр Старостин (1903—1981)
 Пётр Старостин (1909—1993)

Потомки 
 Жена — Ольга Николаевна Кононова (1911—после 2001), актриса театра «Ромэн». В 40-е годы Кононова была арестована и провела в лагерях несколько лет. По словам дочери, Н. А. Старостиной, «мама вернулась, когда мне было пять лет — ей, слава Богу, дали бытовую статью за взятку охраннику. Она хотела передать какие-то именные часы, её и посадили по этому делу». Ольге Кононовой посвящено стихотворение Эдуарда Асадова «Ее любовь» (Ах, как бурен цыганский танец!).
 Дочь — Наталья Старостина (1942 г. р.)
 Внучка — Елизавета Дорошевич
 Правнучка — Елена Старостина

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Фото могилы
 Сайт родословной братьев Старостиных

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки КХМ «Спартак» Москва
Хоккеисты с мячом СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Футбольные тренеры СССР
Спортсмены, репрессированные в СССР
Заключённые Норильлага
Похороненные на Ваганьковском кладбище